Акдаг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Акдаг, Вехби (род. 1949) — турецкий борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Акдаг, Синан (род. 1989) — немецкий профессиональный хоккеист, защитник.